Martakert kan syfta på:

 Martakert (provins) – en provins i utbrytarstaten Republiken Artsach, tidigare autonom regionen Nagorno-Karabach i Azerbajdzjan 
 Martakert (ort i Azerbajdzjan) – huvudstad i provinsen